Aquilonia (korporacja akademicka)
 Aquilonia (Włochy)